Das YMG Capital Canadian Classic 2002 fand vom 8. bis 15. November 2002 in Toronto, Kanada, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2002/03 und gehörte zur Kategorie 5 Star. Es war mit 50.000 US-Dollar Preisgeld dotiert.

Vorjahressieger Peter Nicol erreichte erneut das Finale, in dem er auf den an Position zwei gesetzten Jonathon Power traf. Power gewann die Partie mit 15:8, 15:3, 16:17 und 15:7.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Plätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2002
PSA World Tour 2002/03